Beatrice Mautino – divulgatrice scientifica italiana
 Massimo Mautino – politico italiano
 Capanna Mautino – rifugio alpino italiano nelle Alpi Cozie